České příjmení Pánek nosí více různých osobností:

 Augustin Pánek (1843–1908) – český matematik
 František Pánek (1853–1945) – československý politik a senátor
 Fanda Pánek (* 1949) – český undergroundový básník
 Jan Pánek (1842–1899) – římskokatolický kněz, profesor biblistiky v Olomouci
 Jaroslav Pánek (* 1947) – český historik, profesor UK
 Josef Pánek (voják) (1861–1942) – československý legionář a odbojář popravený nacisty
 Josef Pánek (* 1966) – český bioinformatik a spisovatel
 Karel Pánek (1860–???) – český architekt
 Lubomír Pánek (1932–2014) – český jazzový hudebník
 Rudolf Pánek (1872–1938) – odborový funkcionář, politik a senátor ČSS
 Šimon Pánek (* 1967) – český politický aktivista a humanitární manažer
 Tomáš Antonín Pánek (1901 – 1983) – spisovatel
 Václav Pánek (rozcestník) – více osob
 Zbyněk Pánek (* 1972) – český sdruženář

další významy
 Kamenosochařství Pánek – česká rodinná firma

Podobná jména 
 Panek

Externí odkazy